Die Asian Le Mans Series Saison 2018/19 war die achte Saison der vom ACO organisierten Asian Le Mans Series. Die vier-Event Saison startete auf dem Shanghai International Circuit am 25. November 2018 und endete auf dem Sepang International Circuit am 24. Februar 2019.

Rennkalender 
Der Kalender für die Saison 2018/19 wurde am 3. Februar 2018 präsentiert und enthielt vier FIA Grade-1-Strecken. Die Serie fuhr auf dem Shanghai International Circuit zum ersten Mal seit der Saison 2014. Der Shanghai International Circuit ersetzte den Zhuhai International Circuit als erstes Rennen der Saison.

Fahrer und Teams

LMP2

LMP3

GT

Ergebnisse 
Fett gesamt Sieger.

Wertungen

LMP2

Fahrer

Team

LMP3

Fahrer

Team

GT

Fahrer

Team

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2018
Motorsportsaison 2019